Кубок Сабатини () — шоссейная однодневная велогонка, с 1952 года проводящаяся в итальянском городе Печчоли, провинция Пиза. Названа в честь местного велогонщика Джузеппе Сабатини (1915-1951), преждевременно умершего в возрасте 36 лет. Официальное название гонки — Гран-при города Печчоли – Кубок Сабатини ().

Входит в календарь Европейского тура UCI под категорией 1.1, а также Велошоссейного кубка Италии.

Призёры 

 В 2008 году второе место занял итальянец Леонардо Бертаньолли, но в 2013 году он был дисквалифицирован UCI за применение допинга с 1 января 2003 по 18 мая 2011 года, все его результаты в этот период были аннулированы. Перераспределение мест не производилось.

Рекорд побед

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Кубок Сабатини на FirstCycling
 Кубок Сабатини на Memoire du cyclisme
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1952 года
Спортивные соревнования в Тоскане